Der Kanton Argonne Suippe et Vesle ist ein französischer Wahlkreis im Département Marne in der Region Grand Est. Er umfasst 79 Gemeinden aus dem Arrondissement Châlons-en-Champagne, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Sainte-Menehould.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 79 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Gebietsänderungen 
Bis 2017 waren 12 Gemeinden dem Arrondissement Châlons-en-Champagne und 67 Gemeinden dem Arrondissement Sainte-Menehould zugeordnet.

Argonnesuippeenvesle